Lamarche kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lamarche-sur-Saône, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Lamarche-en-Woëvre, ort i kommunen Nonsard-Lamarche, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Lamarche, departementet Vosges i regionen Grand Est,

Kanada 

 Lamarche (kommun), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean, 

Robotskapade Kanadaförgreningar